Contamination chimique peut faire référence :
 à un risque chimique lié à la présence d'une substance chimique ;
 à l'utilisation d'un adultérant ;
 à l'utilisation d'une arme chimique.